Art:
 moviment artístic, estil, una branca o una escola de l'art o la filosofia.
Moviment punk
Moviment higienista
 Moviment del 68
 Astronomia:
 Moviments de la Terra: moviment de Chandler, etc.
 Moviment dels planetes: moviment de rotació, etc.
 Moviment propi o aparent de les estrelles sobre l'esfera celeste.
 Moviment diürn o que fa l'esfera celest, vista des de la Terra, al llarg d'un dia.
 Moviment anual o que fa l'esfera celest, vista des de la Terra, al llarg d'un any.
 Moviment retrògrad de certs cossos, que giren sobre ells mateixos en el sentit invers al que ho fa la Terra.
 Moviment superlumínic o que sembla més ràpid que el de la llum.
 Enginyeria: moviment de terres, conjunt d'actuacions sobre el terreny abans de construir l'obra.
 Física
 Moviment, canvi de posició d'un cos a l'espai. 
Moviment rectilini: moviment rectilini uniforme, moviment rectilini uniformement accelerat, etc.
Moviment circular
 Moviment harmònic simple
Moviment parabòlic
 Moviment brownià, moviment irregular que fan petites partícules immerses en un fluid.
 Geologia: Moviment tectònic, canvi de posició relatiu entre dues o més plaques tectòniques.
 Música:
 Moviment musical, cadascuna de les parts en què es divideixen algunes peces musicals de llarga durada.
 A la teoria de la música, segons la relació entre les veus d'una composició, poden haver tres tipus de moviment:
Moviment contrari
 Moviment paral·lel
Moviment oblic
 Sociologia: 
 Moviment social, grup de gent que s'uneix amb un objectiu comú.
Moviment obrer
Moviment okupa
Moviment ecologista
 Moviment feminista
Moviment social LGBT
Moviment d'alliberament nacional
 Moviment Escolta
Moviment d'Escoles Mallorquines
Moviment Laic i Progressista
 Moviment antiglobalització
 Partits polítics:
Moviment Social Italià
 Moviment Socialista de Catalunya, partit català extingit
 Moviment Comunista de Catalunya, partit extingit
 Moviment Comunista d'Aragó, partit extingit
 Moviment Comunista d'Espanya, partit extingit
 Moviment Nacional, forces polítiques que es van adherir a l'aixecament militar de Franco a Espanya
 Moviment de Defensa de la Terra
 Tecnologia: compensació de moviment, tècnica emprada en la codificació de vídeo.